Marash kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Marasj (vattendrag), Jambol, 
 Marasj (distrikt), Sjumen, Obsjtina Sjumen,

Iran 

 Kūh-e Marsh, berg, Nordkhorasan,

Turkiet 

 Kahramanmaraş (provinshuvudstad), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar